Марковський Андрій Васильович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Марковський Володимир Геннадійович (1988—2015) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марковський Євген Валентинович — старший солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Марковський Іван Іванович (* 1940) — український політик.
 Марковський Ілля Ернестович (* 1997) — український футболіст.
 Марковський Леонід Миколайович (1939-1998) — академік, хімік.
 Марковський Микола Леонідович (1943-2009) — український кінооператор.
 Марковський Юліан (1846-1903) — український скульптор.

Марковський — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан

Див. також 
 Марковська

Примітки 

Прізвища